Příjmení Wenig nosí více různých významných osobností:

 Adolf Wenig (1874–1940) – český spisovatel, pedagog, libretista a překladatel
 Adolf Wenig (výtvarník) (1912–1980) – český akademický malíř, jevištní a kostýmní výtvarník
 Arnošt Wenig-Malovský (1883–1964) – český právník, profesor obchodního a směnečného práva
 Frank Wenig (1898–1974) – český spisovatel, novinář, pedagog
 Jan Wenig (1905–1979) – český spisovatel a rozhlasový publicista
Jan Wenig (malíř) (1910-1972) - český akademický malíř, kreslíř, grafik, pedagog
 Josef Wenig (1885–1939) – český malíř, ilustrátor, jevištní a kostýmní výtvarník